Condado de Pontotoc o Pontotoc County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Pontotoc (Misisipi)
 Condado de Pontotoc (Oklahoma)

Véase también 
Pontotoc